Сирия административно состоит из 14 мухафаз, подразделяющихся на 65 районов, которые в свою очередь разделены на 284 нахии. Каждая мухафаза и район имеют собственные административные центры, за исключением мухафазы Дамаск и района Дамаск-Центр. Нахии также имеют свои центры.

Административные центры районов и нахий имеют те же названия, что и соответствующие районы или нахии, за исключением района Джебель-Семъан, чьим центром является город Алеппо.

Административные центры мухафаз и районов 
64 из 65 районов Сирии имеют город, являющийся административным центром; исключением является район Дамаск-Центр.

Столицей Сирии является город Дамаск. Мухафаза Дамаск формально не имеет собственного административного центра, но её органы власти располагаются в столице.

Первые 13 городов в списке являются центрами одноимённых мухафаз и районов.

Численность населения приведена по состоянию на 2014 год.

Другие города

См. также 
 Мухафазы Сирии
 Районы Сирии
 Нахия

Примечания

Литература 
 

Сирия